Mühle Markgröningen steht für:

 Obere Mühle (Markgröningen)
 Untere Mühle (Markgröningen)